LLC:
 Limited liability company — специфічно американська форма «Товариства з обмеженою відповідальністю» (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ»).
 Logical Link Control — підрівень керування логічним зв'язком у комп'ютерних мережах
Investall Limited liability company- фірма заснована в Оршівцях .